Kiki (voornaam), een meisjesnaam
 Kiki (roman), een roman uit 1925 van de Vlaamse auteur Ernest Claes
 Kiki (1926), een Amerikaanse film uit 1926
 Kiki (1931), een Amerikaanse film uit 1931
 Kiki (1975), een Nederlandse film uit 1975
 Kiki (2016), een Amerikaans-Zweedse documentaire uit 2016